Die Euro Hockey League 2007/2008 war die Premierenveranstaltung der vom europäischen Hockeyverband EHF neu eingeführten Euro Hockey League. Sieger wurde der deutsche Vertreter Uhlenhorster HC aus Hamburg. Im Rahmen des Wettbewerbes gab es folgende Turniere:
 26. bis 28. Oktober 2007: 4 Vorrundengruppen in Wassenaar/Holland
 2. bis 4. November 2007: 4 Vorrundengruppen in Antwerpen/Belgien
 21. bis 24. März 2008: Achtel- und Viertelfinale in Terrassa/Spanien
 8. bis 11. Mai 2008: Halbfinale und Finale in Rotterdam/Holland

Teilnehmer 

Zu den besten Ligen gehören also die niederländische Rabo Hoofdklasse, die spanische Division de Honor Masculina - A, die englische England Hockey League und die deutsche Hockey-Bundesliga.
Die nationalen Verbände nominieren diese Teilnehmer:
 1 NED HC Bloemendaal, HGC Wassenaar, HC Rotterdam
 2 ESP Atlètic Terrassa, Club Egara, Real Club de Polo de Barcelona
 3 GER Der Club an der Alster, Uhlenhorster HC, Crefelder HTC
 4 ENG Reading HC, Cannock HC, Loughborough Students
 5 POL KS Pocztowiec Poznań, WKS Grunwald Poznań
 6 BEL Royal Antwerpen, Waterloo Ducks HC
 7 RUS HC Dinamo Kasan, Dinamo Elektrostal
 8 SCO Kelburne HC, Grange HC
 9 FRA St. Germain en Laye HC
 10 IRL Pembroke Wanderers
 11 SUI Luzerner SC
 12 AUT AHTC Wien

Vorrunde 

Für einen Sieg gab es 5 Punkte, für ein Unentschieden 2 Punkte und für eine Niederlage mit weniger als drei Toren einen Punkt. Bei Punkt- und Torgleichheit wurde ein 7-m-Schießen um den zweiten Gruppenplatz ausgetragen.

 Gruppe A (26. bis 28. Oktober 2007 in Den Haag)

Gruppe B (2. bis 4. November 2007 in Antwerpen)

Gruppe C (2. bis 4. November 2007 in Antwerpen)

 Gruppe D (26. bis 28. Oktober 2007 in Den Haag) 

 Gruppe E (2. bis 4. November 2007 in Antwerpen)

Gruppe F (2. bis 4. November 2007 in Antwerpen)

Gruppe G (26. bis 28. Oktober 2007 in Den Haag)

Gruppe H (26. bis 28. Oktober 2007 in Den Haag)

Achtelfinale 

Die Achtel- und Viertelfinalspiele wurden über Ostern beim Club Egara im spanischen Terrassa ausgespielt.

Viertelfinale

Halbfinale 

Spielort: Rotterdam

Finale 

Spielort: Rotterdam

EuroHockey Club Trophy 

Die Euro Hockey Trophy wurde vom französischen Vizemeister CA Montrouge ausgetragen. Sie bildet den ersten Unterbau zur Euro Hockey League. Die Clubs spielen neben dem Titel auch um Punkte für ihren nationalen Verband in der EHF-3-Jahres-Wertung, die die Anzahl der Clubs einer Nation für die Europacupwettbewerbe festlegt. Qualifiziert für die Trophy waren die Vizemeister der Länder auf den Positionen 9 bis 12 und die Meister der Länder auf den Positionen 13 bis 16 in der EHF 3-Jahres-Wertung.

Gruppe A

 SV Arminen - HC Roma 0:0
 CA Montrouge - Cardiff HC 3:0
 SV Arminen - Cardiff HC 2:3
 CA Montrouge - HC Roma 3:1
 HC Roma - Cardiff HC 2:1
 CA Montrouge - SV Arminen 3:2

Gruppe B

 Glenanne - Kolos Sekvoia 2:4
 Grasshopper Zurich - SK Slavia Praha 1:4
 Glenanne - SK Slavia Praha 5 - 0
 Grasshopper Zurich - Kolos Sekvoia 0:0
 SK Slavia Praha - Kolos Sekvoia 2:2
 Glenanne - Grasshopper Zurich 5:0

Platzierungsspiele

 Spiel Platz 7 Grasshopper - Arminen 1:5
 Spiel Platz 5 Cardiff HC - SK Slavia Praha 2:3
 Spiel Platz 3 HC Roma - Kolos Sekvoia 1:3
 Finale CA Montrouge - Glenanne 4:5

EuroHockey Club Challenge 

Das Turnier fand vom 8. bis 11. Mai 2008 in Mailand statt.

Gruppe A

 Cernusco 2000 - HK Orient Lyngby 5:1
 Whitchurch HC - SC Stroitel Brest 3:3
 Cernusco 2000 - SC Stroitel Brest 1:3
 Whitchurch HC - HK Orient Lyngby 5:1
 SC Stroitel Brest - HK Orient Lyngby 5:4
 Cernusco 2000 - Whitchurch HC 3:2

Gruppe B

Ramaldense FC aus Portugal nicht angetreten.

 Olimpic Vinnitsa - HAHK Mladost 2:1
 TJ Pilsen Litice - HAHK Mladost 2:2
 TJ Pilsen Litice - Olimpic Vinnitsa 1:4

Platzierungsspiele

 4.A-3.B HK Orient Lyngby - TJ Pilsen Litice 1:1 5:4 n.7-m
 2.A-1.B Cernusco 2000 - Olimpic Vinnitsa 1:1 3:1 n.7-m
 1.A-2.B SC Stroitel Brest - HAHK Mladost 4:4 6:5 n.7-m

EuroHockey Club Challenge II 

Das Turnier fand vom 8. bis 11. Mai 2008 in der kroatischen Hauptstadt Zagreb statt.

Rabat Depiro HC aus Malta und das finnische ABC Team traten nicht an.

Gruppe A 

 HC RCOR Minsk - Rosco Budapest HC 10:2
 Slagelse HC - Rosco Budapest HC 7:2
 HC RCOR Minsk - Slagelse HC 5:1

Gruppe B

 HK Marathon - HC Ymittos 3:1
 AD Lousada - HC Ymittos 4:3
 HK Marathon - AD Lousada 1:4

Platzierungsspiele

 3.A-3.B Rosco Budapest HC - HC Ymittos 6:3
 2.A-1.B Slagelse HC - AD Lousada 3:3 6:5n.7-m
 1.A-2.B HC RCOR Minsk - HK Marathon 6:1

EuroHockey Club Challenge III 

Das Turnier findet vom 8. bis 11. Mai 2008 im slowakischen Bratislava statt.

Gruppe A

 Qormi HC - IFK Täby LHK 3:1
 Napeos Apollon - KPH Rača 0:1
 Qormi HC - KPH Rača 0:3
 Napeos Apollon - IFK Täby LHK 2:1
 Qormi HC - Napeos Apollon 1:0
 KPH Rača - IFK Täby LHK 7:3

Gruppe B

 Épitok HC - Atasport 1:2
 Tempu - HK Pliva Lipovci 0:13
 Épitok HC - HK Pliva Lipovci 2:5
 Tempu - Atasport 0:14
 Épitok HC - Tempu 6:0
 HK Pliva Lipovci - Atasport 2:5

Platzierungsspiele

 4.A-3.B IFK Täby LHK - Épitok HC 3:4
 3.A-4.B Napeos Apollon - Tempu 7:0
 2.A-1.B Qormi HC - Atasport 0:6
 1.A-2.B KPH Rača - HK Pliva Lipovci 1:3

EuroHockey Club Challenge IV 

Das Turnier fand vom 8. bis 11. Mai 2008 im slowenischen Moravske Toplice statt.

Gruppe A

 HK Elektro Vojvodina - HC Ardas-Rudamina 3:1
 HK Moravske Toplice - HC NSA 0:3
 HK Elektro Vojvodina - HC NSA 2:3
 HK Moravske Toplice - HC Ardas-Rudamina 3:2
 HC Ardas-Rudamina - HC NSA 0:3
 HK Elektro Vojvodina - HK Elektro Vojvodina 2:5

Gruppe B

 Malmö LHK - Lions HC 9:1
 Aker HC - Gaziantep Polis Gucu SC 1:4
 Malmö LHK - Gaziantep Polis Gucu SC 0:0
 Aker HC - Lions HC 5:2
 Gaziantep Polis Gucu SC - Lions HC 3:0

Platzierungsspiele

 4.A-3.B HC Ardas-Rudamina - Aker HC 2:5
 3.A-4.B HK Moravske Toplice - Lions HC 4:0
 2.A-1.B HK Elektro Vojvodina - Malmö LHK 5:3
 1.A-2.B HC NSA - Gaziantep Polis Gucu SC 2:0

Weblinks 

 offizielle Website (englisch)
 YouTube-Kanal der EHL
 Euro Hockey Trophy (französisch/englisch)
 Euro Hockey Challenge IV (slowenisch/englisch)

Hockey-Europapokal
Hockey 2007
Hockey 2008